Плахтиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Плахтиевка — село в Саратском районе Одесской области.
 Плахтиевка — село в Близнюковском районе Харьковской области.

См. также 
 Новая Плахтиевка
 Плахтянка
 Плахта
 Плахт